Xantipo (ateniense) — pai do estadista Péricles
 Xantipo (general) — mercenário espartano empregado pelos cartagineses contra os romanos na Primeira Guerra Púnica
 Xantipo (soldado) — heroi fundador de uma cidade 
 Xantipo (filho de Melas)
 Xantipo (filho de Deifonte) — filho de Deifonte e Himeto (filha de Temeno)
 Páralo e Xantipo — filhos de Péricles, que morreram com sete dias de diferença, quando Péricles ainda era vivo.

Desambiguações de história
Desambiguações de mitologia